De Lijn van Elendil is de koninklijke erflijn van de Dúnedain in de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien. 

In Midden-Aarde had Elendil de koninkrijken Arnor in het noorden en Gondor in het zuiden gesticht. Zijn erfgenamen regeerden over de rijken en de rijken die eruit voortkwamen en waren de hoofden van de Dolers van het Noorden totdat de erfgenaam van Elendil, Aragorn II, aan het einde van de Derde Era de regering van beide rijken weer op zich nam.

Elendil, Isildur, Anárion, Aragorn II en Eldarion waren de koningen van de verenigde rijken Arnor en Gondor.
Valandil, Eldacar, Arantar, Tarcil, Tarondor, Valandur, Elendur en Ëarendur waren de koningen van Arnor.
Meneldil, Cemendur, Eärendil, Anardil, Ostoher, Rómendacil I, Turambar, Atanatar I, Siriondil, Tarannon Falastur, Eärnil I, Ciryandil, Hyarmendacil I, Atanatar II, Narmacil I, Calmacil, Rómendacil II, Valacar, Eldacar, Castamir, Aldamir, Hyarmendacil II, Minardil, Telemnar, Tarondor, Telumehtar Umbardacil, Narmacil II, Calimehtar, Ondoher, Eärnil II en Eärnur waren de koningen van Gondor.
Amlaith, Beleg, Malor, Celepharn, Celebrindor, Malvegil, Argaleb I, Arveleg I, Araphor, Argaleb II, Arvegil, Arveleg II, Araval, Araphant en Arvedui waren de koningen van Arthedain.
Aranarth, Arahael, Aranuir, Aravir, Aragorn I, Araglas, Arahad I, Aragost, Aravorn, Arahad II, Arrasuil, Arathorn I, Argonui, Arador en Arathorn II zijn de heren van de Dúnedain (Aragorn II geldt als de laatste heer van de Dúnedain, maar deze werd later koning van de verenigde rijken van Arnor en Gondor.

 Lijn van Elendil